Il torneo di calcio femminile ai XVII Giochi panamericani si è svolto a Toronto, in Canada, dall'11 al 25 luglio 2015. Introdotto nel 1999 e giunto alla sua quinta edizione, ha visto competere 8 nazionali di calcio femminile: le prime 4 classificate al Campionato sudamericano di calcio femminile del 2014, la vincente delle Qualificazioni alla CONCACAF Women's Gold Cup 2014,, la vincitrice della Coppa dei Caraibi femminile 2014, oltre a Canada e Messico ammesse direttamente ai Giochi.

Squadre partecipanti

Prima fase

Girone A

Risultati

Girone B

Risultati

Fase finale

Semifinali

Finale terzo posto

Finale

Podio

Classifica marcatrici 
7 reti
  Cristiane

3 ret
  Stephany Mayor

2 reti

  Andressa
  Formiga
  Maurine
  Rafaelle
  Janine Beckie
  Shelina Zadorsky
  Catalina Usme
  Ligia Moreira
  Kerlly Real
  Mónica Ocampo
  Nayeli Rangel
  Mariah Shade

1 rete

  Florencia Bonsegundo
  Mariana Larroquette
  María Belén Potassa
  Fabiana
  Mônica
  Raquel
  Thaisa
  Jessie Fleming
  Emma Fletcher
  Nataly Arias
  Diana Ospina
  Ingrid Vidal
  Shirley Cruz
  Karla Villalobos
  Denise Pesántes
  Teresa Noyola
  Jennifer Ruiz
  Maylee Atthin-Johnson
  Kennya Cordner

1 autorete

  Fabiana (in favore del Messico)
  Arianna Romero (in favore del Brasile)

Note

Voci correlate
Calcio ai Giochi panamericani
XVII Giochi panamericani

Collegamenti esterni 
Programma torneo femminile di calcio images.toronto2015.org